Gniewomir, Gniewomiar, Gniewomier, Gniemir – staropolskie imię męskie.

Budowa oraz znaczenie 

Imię Gniewomir jest przykładem staropolskiego, złożonego, osobowego imienia dwuczłonowego, które jest reliktem pogańskich imion używanych we wczesnym średniowieczu przez Słowian. Składa się z członu Gniewo- (gniew) oraz -mir (pokój, spokój, dobro). Mogło zatem oznaczać ten, który uśmierza gniew. Witold Taszycki zaliczył je do grupy najstarszych polskich imion osobowych.

Por. Mirogniew, imię złożone z tych samych członów w odwrotnej kolejności. Do zdrobnień tego imienia zaliczają się m.in. Gniewosz i Gniewko.

Gniewomir imieniny obchodzi 8 lutego.

Osoby noszące imię Gniewomir 
Gniewomir (władca) (XII w.)
Gniewomir (wojewoda gdański) (XIII w.)

Przypisy

Bibliografia

Zobacz też 
 Gniewko, syn rybaka – bohaterem serialu jest chłopiec (a potem młody rycerz) noszący to imię

Męskie imiona słowiańskie